Banda kan syfta på:

 Banda (folk) – ett folkslag i Centralafrikanska republiken
 Banda (musikgenre) – en mexikansk musikstil

Geografi

Argentina 

 Departamento de Banda, kommun, Santiago del Estero,

Indien 

 Banda (stad), ort, Uttar Pradesh, Bānda, 
 Banda (ort i Indien, Madhya Pradesh), Sāgar, 
 Bānda (distrikt i Indien), Uttar Pradesh,

Indonesien

 Bandaöarna –  en ögrupp i Malukuprovinsen

Mexiko 

 Banda (ort i Mexiko), ort, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar